Look Sharp! kan avse:

Look Sharp! (album av Joe Jackson) – av Joe Jackson
Look Sharp! (album av Roxette) – av Roxette
Look Sharp! Tour – en konsertturné med Roxette under 1988